

Astronomia
 Apollonia – un'albedo di Mercurio
 Maglia Apollonia – una maglia di Mercurio
 358 Apollonia – asteroide della fascia principale

Geografia
 Apollonia – antica città nell'attuale Albania, punto terminale della via Egnatia 
 Apollonia – città greca in Cirenaica, porto di Cirene, facente parte della relativa Pentapoli, oggi in Libia
 Apollonia – città greco-romana in Israele, oggi Arsuf
 Apollonia Pontica – città greca in Bulgaria, oggi Sozopol
 Apollonia – antica città greca della Migdonia, vicino alla moderna Apollonia greca
 Apollonia – antica città greca della Penisola Calcidica
 Apollonia – antica città greca della Sicilia
 Apollonia – antica città greca della Misia, oggi Turchia
 Apollonia – città dell'antica Grecia sulla costa dell'isola di Creta
 Apollonia – città dell'antica Grecia ubicata in Tracia
 Apollonia – antica città greca della Licia, oggi Turchia

Onomastica
 Apollonia – nome proprio di persona italiano femminile

Persone
 Apollonia Kotero – musicista e attrice
 Apollonia di Alessandria – santa egiziana

Pagine correlate 
 Nea Apollonia – ex comune della Grecia nella periferia della Macedonia Centrale